Alix de Foresta-Bonaparte (ur. 4 kwietnia 1926 w Marsylii) – francuska księżna (Princesse Napoléon, Altesse Impériale), matka obecnej głowy rodu Bonapartych, księcia Karola.

Jest córką hrabiego Alberyka de Foresta, pochodzącego ze starej szlachty prowansalskiej, i jego małżonki Genieviève Fredet.

16 sierpnia 1949 poślubiła  w Linières-Bouton księcia Ludwika Hieronima Bonaparte, jedynego wówczas żyjącego przedstawiciela cesarskiej linii Bonapartych, bohatera francuskiej Résistance w czasie II wojny światowej. Urodziło im się czworo dzieci:
 Karol (* 19 października 1950, w Boulogne-Billancourt)
 ∞ księżniczka Beatrycze Burbon-Sycylijska
 ∞ Jeanne Françoise Valliccioni
 Katarzyna (* 19 października 1950, w Boulogne-Billancourt)
 ∞ Nicolò San Martino d'Agliè dei Marchesi di Fontanetto
 ∞ Jean Dualé
 Laura (* 8 października 1952, w Paryżu)
 ∞ Jean-Claude Lecomte
 Hieronim (* 14 stycznia 1957, w Boulogne-Billancourt)
 ∞ Licia Innocenti

Księżna Alix jest honorową przewodniczącą centrum dla osób niepełnosprawnych w Neuilly i przewodniczącą Komitetu Pielęgnowania Tradycji w dwóch pułkach francuskich: 16. Pułku Strzelców Alpejskich i 13. Pułku Dragonów. Obie jednostki utworzone zostały przez cesarza Napoleona III.

W sporze o sukcesję w rodzie Bonapartych, który wybuchł po śmierci jej męża  w 1997 roku, księżna Alix stanęła po stronie wnuka, Jana Krzysztofa, przeciwko synowi Karolowi.

Bonapartowie
Foresta-Bonaparte Alix de